Kedzie es el nombre de varias estaciones del Metro de Chicago:

 Kedzie–Homan (Metro de Chicago) de la línea Azul.
 Kedzie (línea Marrón)
 Kedzie (línea Naranja)
 Kedzie (línea Rosa)
 Kedzie (línea Verde)